50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 29 lipca, a finał 30 lipca.

Mistrzynią świata została Szwedka Sarah Sjöström, dla której był to trzeci złoty medal na tych mistrzostwach. Dzień wcześniej Sjöström ustanowiła w tej konkurencji nowy rekord świata (23,67). W finale reprezentantka Szwecji uzyskała drugi wynik w historii (23,69) i o 0,16 s wyprzedziła Holenderkę Ranomi Kromowidjojo (23,85), która pobiła rekord swojego kraju. Brąz wywalczyła Amerykanka Simone Manuel, ustanawiając nowy rekord obu Ameryk (23,97).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 29 lipca o 9:30.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 29 lipca o 18:28.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 30 lipca o 17:50.

Przypisy 

K